Jacques Pirlot (atleet), een Belgische atleet
Jacques Pirlot (voetballer), een Belgische voetballer